Раузи:

 Раузи — один из Оркнейских островов.
 Раузи, Ронда (род. 1987) — американская женщина-рестлер и актриса, в прошлом боец смешанных боевых искусств, дзюдоистка.